Кондратово — топоним, название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Кондратово — деревня в Бабаевском районе.
 Кондратово — деревня в Кирилловском районе.
 Кондратово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Ивановская область 
 Кондратово — деревня в Пучежском районе.

Костромская область 
 Кондратово — деревня в Нейском районе.
 Кондратово — деревня в Судиславском районе.

Ленинградская область 
 Кондратово — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Кондратово — деревня в Волоколамском районе.

Новгородская область 
 Кондратово — деревня в Старорусском районе.

Пермский край 
 Кондратово — деревня в Пермском районе.

Псковская область 
 Кондратово — деревня в Бежаницком районе.
 Кондратово — деревня в Плюсском районе.
 Кондратово — деревня в Порховском районе.
 Кондратово — деревня в Пыталовском районе.

Тверская область 
 Кондратово — деревня в Калязинском районе.
 Кондратово — деревня в Кашинском районе.

Тульская область 
 Кондратово — деревня в Белёвском районе.

Ярославская область 
 Кондратово — деревня в Большесельском районе.
 Кондратово — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Кондратово — деревня в Даниловском районе.